Английская футбольная лига в сезоне 2019/20 () — 121-й сезон с момента основания Английской футбольной лиги. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 2 августа 2019 года и завершился 22 июля 2020 года с последним туром Чемпионшипа.

13 марта 2020 года Премьер-лига, Английская футбольная лига и Женская суперлига Футбольной ассоциации объявили об остановке турниров, как минимум, до 3 апреля с последующим переносом матчей в связи с пандемией COVID-19. 19 марта было объявлено, что возобновление футбольных турниров в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля. Турнир возобновился в июне и июле для Чемпионшипа, турниры Лиги 1 и Лиги 2 были досрочно завершены, а места команд были распределены по показателю среднего числа очков, набранных за игру. Матчи плей-офф прошли при пустых трибунах.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Кардифф Сити
 Фулхэм
 Хаддерсфилд Таун

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Норвич Сити 
 Шеффилд Юнайтед 
 Астон Вилла
 Выбыли в Лигу 1
 Ротерем Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Ипсвич Таун

Из Лиги 1 
 Вышли в Чемпионшип
 Лутон Таун
 Барнсли
 Чарльтон Атлетик
 Выбыли в Лигу 2
 Плимут Аргайл
 Уолсолл 
 Сканторп Юнайтед
 Брэдфорд Сити

Из Лиги 2 
 Вышли в Лигу 1
 Линкольн Сити
 Бери
 Милтон Кинс Донс
 Транмир Роверс
 Выбыли в Национальную лигу
 Ноттс Каунти
 Йовил Таун

Из Национальной лиги 
 Вышли Лигу 2
 Лейтон Ориент
 Солфорд Сити

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Лига 1

Турнирная таблица

Лига 2

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019
Англия 2-0
Футбол в Англии в сезоне 2019/2020
Англия 2